Див може да се односи на:

 Див (митологија), митолошко биће
 Див (Оаза), насеље и општина у североисточној Француској у региону Пикардија, у департману Оаза која припада префектури Компјењ
 Див на Мору, насеље и општина у северној Француској у региону Доња Нормандија, у департману Калвадос која припада префектури Лисје
 Див (река), река у Француској
 Див (Туе), је река у Француској
 Див (филм из 2008), италијански филм из 2008